Les Nuits de Longwy est un festival musical gratuit organisé dans la ville de Longwy. Il permet à la fois à des artistes débutants, en particulier lorrains, belges ou luxembourgeois, de se faire connaître du public, mais accueille aussi depuis quelques années des têtes d'affiches plus célèbres.

Programmations

Voir aussi 
 Festival de musique
 Liste de festivals de musique
 Longwy

Notes et références 

Festival de musique dans le Grand Est
Longwy